Милтон Залкинд (; 1916, Уилмингтон, штат Делавэр — 9 декабря 1998, Сан-Франциско) — американский пианист и музыкальный педагог.

Окончил Джульярдскую школу, ученик Ирвина Фрейндлиха. Концертировал как пианист, особенно в составе дуэта со своей женой Пегги Залкинд. Преимущественно, однако, известен как многолетний (1966—1990) президент Консерватории Сан-Франциско, под руководством которого это учебное заведение существенно выросло (число студентов увеличилось вшестеро), к сотрудничеству с ним в той или иной форме были привлечены выдающиеся музыканты.

Ссылки 

 История Консерватории Сан-Франциско 
 Некролог в San Francisco Classical Voice 

Пианисты США
Академические музыканты США
Музыкальные педагоги США
Родившиеся в 1916 году
Родившиеся в Уилмингтоне (Делавэр)
Умершие в 1998 году
Умершие 9 декабря
Персоналии по алфавиту